Die Mongolia International 2018 im Badminton fanden vom 28. Juni bis zum 1. Juli 2018 in Ulaanbaatar statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste
 Sergey Sirant (Viertelfinale)
 Phạm Cao Cường (2. Runde)
 Ryan Ng Zin Rei (1. Runde)
 Lê Đức Phát (2. Runde)
 Wang Yuehang (2. Runde)
 Loh Kean Yew (Champion)
 Henrikho Kho Wibowo (Viertelfinale)
 Daniel Fan (Viertelfinale)

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste
 Grace Chua (Halbfinale)
 Deng Xuan (Champion)
 Yeo Jia Min (Halbfinale)
 Chasinee Korepap (Finale)

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste
 Lee Jia Liang / Jason Wong Guang Liang (Champions)
 Artur Niyazov / Dmitriy Panarin (Halbfinale)

Endrunde

Damendoppel

Setzliste
 Citra Putri Sari Dewi / Jin Yujia (Champions)
 Gong Xue Xin / Ng Weng Chi (Finale)

Endrunde

Mixed

Setzliste
 Danny Bawa Chrisnanta / Crystal Wong Jia Ying (Finale)
 Bimo Adi Prakoso / Jin Yijia (Champions)

Endrunde

Weblinks 
https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/winners.aspx?id=8F1BDBA2-1D91-41B8-9F12-4A0EA009FA97

2018
Badminton 2018
Badmintonwettbewerb in Ulaanbaatar